Ел Платано има више значења:

 Ел Платано (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Платано (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Платано (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Платано (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платано (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платано (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Платано (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платано (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платано (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платано (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платано (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платано (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платано (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Платано (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Платано (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платано (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику